Ел Баросо има више значења:

 Ел Баросо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Баросо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баросо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баросо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Баросо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Баросо, Кањада де лос Мартинез (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Баросо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баросо, Емануел (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баросо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику